Der Name Hunbeorht bezeichnet folgende Personen:
 Hunbeorht (Lichfield), Bischof von Lichfield († 830/836)
 Hunbeorht (Elmham), Bischof von Elmham († 870)